Salomone ima više značenja:
 Salomone, Biella
 Salomone, Pesaro-Urbino